2-й чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 14 по 22 октября 1950 года в столице Болгарии Софии с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул выиграла сборная СССР, дебютировавшая в европейских первенствах.

Команды-участницы 
Чехословакия, СССР, Венгрия, Болгария, Румыния, Польша.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц чемпионата провели однокруговой турнир, по результатам которого была определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 14 октября: СССР — Румыния 3:0 (15:5, 15:6, 15:6).
 15 октября: Чехословакия — Польша 3:1 (15:12, 15:9, 14:16, 15:7); Венгрия — Болгария 3:2 (8:15, 10:15, 17:15, 16:14, 17:15).
 17 октября: СССР — Польша 3:0 (15:4, 15:5, 15:7); Венгрия — Румыния 3:0 (15:10, 15:7, 15:2).
 18 октября: СССР — Венгрия 3:0 (15:5, 15:3, 15:6).
 19 октября: Чехословакия — Румыния 3:0 (15:12, 15:11, 15:9); Болгария — Польша 3:0 (15:7, 15:7, 16:14).
 20 октября: Болгария — Румыния 3:1 (18:16, 15:12, 10:15, 17:15); СССР — Чехословакия 3:0 (15:9, 15:7, 15:7).
 21 октября: Венгрия — Польша 3:1 (15:6, 15:17, 15:7, 15:8); Чехословакия — Болгария 3:2 (12:15, 15:10, 15:11, 14:16, 15:10).
 22 октября: Румыния — Польша 3:1 (15:11, 14:16, 15:7, 15:6); Чехословакия — Венгрия 3:0 (15:12, 15:9, 15:4); СССР — Болгария 3:0 (15:6, 15:8, 15:4).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Константин Рева, Валентин Китаев, Владимир Щагин, Алексей Якушев, Порфирий Воронин, Владимир Ульянов, Сергей Нефёдов, Михаил Пименов, Владимир Гайлит, Виктор Мальцман, Анатолий Седов, Аркадий Жаворонков. Главный тренер — Анатолий Чинилин.

 : Йозеф Брож, Карел Брож, Ярослав Фучик, Иржи Йонаш, Эвжен Кроб, Вацлав Матиашек, Франтишек Микота, Антонин Ногол, Яромир Палдус, Вацлав Рабан, Йозеф Тесарж, Йозеф Вотава. Главный тренер — Ян Фидлер.

  Венгрия: Тибор Анталпетер, Аттила Бенке, Ласло Бизик, Тибор Боршовски, Дьюла Хаваши, Эрнё Хенниг, Ласло Имре, Ласло Мошш, Золтан Немет, Лёринц Сабо.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1950 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Софии
Октябрь 1950 года
Чемпионаты Европы в 1950 году
1950 год в Болгарии
Международные соревнования по волейболу в Болгарии
Чемпионаты Европы в Болгарии